Комсомо́льское — деревня в Шербакульском районе Омской области России. Входит в состав Борисовского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» деревня вошла в состав образованного муниципального образования «Борисовское сельское поселение».

География 
Комсомольское находится в юго-западной части Омской области, в пределах Ишимской равнины, являющейся частью Западно-Сибирской равнины. Возле деревни урочища Терновка, Малая Терновка, Аркалай, Найман.

Абсолютная высота — 107 м над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 43 человек мужчин — 22, женщин — 21	(51,2 и 48,8 % соответственно)
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 68 % от общей численности населения в 196 чел..

Инфраструктура 
Охотхозяйство «Шербакульское». Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Шербакульского района